Везу́вий () — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит в Апеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м.

Везувий является одним из трёх действующих вулканов Италии — вулкан Этна находится на острове Сицилия, а Стромболи — на Липарских островах. Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных вулканов.

В исторических источниках имеются сведения о более чем 80 значительных извержениях, наиболее известное из которых произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий. Было описано древнеримскими авторами (в том числе Плинием Младшим) и долгое время считалось легендарным событием, пока не было подтверждено в результате археологических раскопок. Последнее историческое извержение Везувия произошло в 1944 году.

Этимология 
Существуют две теории происхождения названия вулкана:
 от оскского слова fest, что означает «дым»
 от праиндоевропейского корня ves- — «гора»

Общие сведения 
Везувий находится в пределах Средиземноморского подвижного пояса, простирающегося на 15 тыс. км от Западной Европы до Индонезии. Вулканический комплекс Сомма-Везувий находится в 15 км к юго-востоку от Неаполя. Он является одним из самых крупных вулканов Романской щелочной провинции. Современными геофизическими исследованиями под Везувием установлено несколько магматических камер. Одна из них приповерхностная, расположена на глубине около 3 км, вторая, более глубинная, — на глубине порядка 10—15 км. Континентальная кора под вулканом Везувий, по данным геофизических исследований и бурения, сложена толщей триасовых доломитов, мощностью до 7 км и подстилающими её породами ранних этапов развития Средиземноморского пояса, метаморфизованными в условиях фации слюдяных сланцев.

Особый вклад в изучение вулкана внес вулканолог Альфред Ритман, которому принадлежит первая и широко известная гипотеза образования высококалиевых лав Везувия — гипотеза ассимиляции доломитов. Исследование расплавных и флюидных включений позволило установить физико-химические параметры образования минералов лав и различных включений и ксенолитов (клинопироксена, оливина, плагиоклаза).

Вулкан имеет три вложенных конуса, самый древний из которых находится снаружи и сохранился только на северном и восточном склонах. Этот дугообразный вал носит название Монте-Сомма (высота до 1138 м). Второй конус (собственно Везувий) находится внутри Соммы. На вершине расположен кратер, на дне которого иногда появляется третий временный конус, который пропадает после сильных извержений (например, в 1906 году).

Везувий — единственная гора, возвышающаяся над равнинами Кампании. У подножия вулкана располагается прибрежный город Торре-Аннунциата. На северо-западном склоне вулкана на высоте около 600 м расположена вулканологическая обсерватория, основанная в 1842 году.

Основной конус Везувия сложен из переслаивающихся пластов лавы и вулканического туфа, которые, выветриваясь, обеспечивают плодородность почвы склонов. В нижней части разбиты фруктовые сады и виноградники, выше (до высоты 800 м) произрастают сосновые леса.

Вулканическая активность 

Сильные извержения Везувия, как правило, перемежаются периодами слабой активности. Типичное извержение Везувия заключалось в выбрасывании большого объёма пепла и газов, которые формировали расплывающийся наверху столб, похожий по форме на итальянскую сосну пинию. Во время извержений растительность на склонах и поселения у подножья вулкана нередко становились жертвой стихии.

Предположительно вулкан Везувий появился  лет назад в результате столкновения двух тектонических плит. Следы наиболее древнего из известных извержений датированы 6940 ± 100 годом до н. э.

Извержение, происшедшее 3800 лет назад, покрыло пирокластическими потоками территорию, охватывающую Неаполь.

Сильное (5 баллов по шкале извержений) извержение 79 года уничтожило несколько городов — Помпеи и Стабии были засыпаны вулканическим пеплом, местами толщиной до 8 м, а Геркуланум — грязевыми потоками из-за дождя, сопровождавшего извержение. Также существует версия о большом пирокластическом потоке, который разрушил Геркуланум и Помпеи. Пирокластический поток был настолько насыщен газами, что они плотно запечатали здания городов, оставив их без кислорода, вследствие чего останки жертв извержения не разложились, а застыли в вулканическом пепле.

Сильные извержения также были в 1631, 1794, 1822, 1872 и 1906 годах. Извержение 1631 года было в 10 раз слабее извержения 79 года, однако более высокая плотность населения прилегающих районов обусловила большое количество жертв, порядка 4000 человек. Во время извержения вулкан извергался в нескольких фазах. В результате извержения вулкан стал ниже на 168 м. В 1805 году извержение Везувия было относительно слабым, однако большая часть города Неаполь была разрушена почти полностью, а жертвами катастрофы стали около 26 тысяч человек.

Последнее историческое извержение вулкана Везувий произошло в 1944 году. Один из лавовых потоков разрушил города Сан-Себастьяно и Масса. Во время извержения погибли 27 человек. Высота фонтана лавы из центрального кратера достигала 800 м, а эруптивная колонна поднималась над вулканом на высоту до 9000 м. После этого извержения на Везувии наблюдается слабая фумарольная активность.

Вулканическая активность отслеживается с 1841 года, первоначально — вулканологической обсерваторией, построенной на склоне Везувия, в настоящее время — центром Osservatorio Vesuviano в Неаполе.

Годы извержений в историческую эпоху 

После извержения 79 года, ставшего последним извержением «плинианского» типа, а также первым известным в нашу эпоху, Везувий извергался множество раз, причем извержения относятся к различным типам, перечисленным ниже в хронологическом порядке:

Взрывные извержения
В 203, 472, 512, 685, 968, 999, 1680, 1682, 1685, 1689 годы.

Эффузивные извержения
В 1717, 1725, 1728, 1730, 1751, 1752, 1755, 1771, 1776, 1785, 1805, 1810, 1812, 1813, 1817, 1820, 1831, 1855, 1858, 1867, 1868, 1871, 1884, 1891, 1895, 1899, 1929 годы.

Эффузивно-эксплозивные извержения
В 1036, 1068, 1078, 1139, 1631, 1649, 1660, 1694, 1698, 1707, 1714, 1723, 1737, 1761, 1767, 1779, 1794, 1822, 1834, 1839, 1850, 1861, 1872, 1906, 1944 годы.

Извержения неустановленного типа
В 787, 991, 993, 1007, 1305, 1500 годы

Туризм 

Везувий с давних времён привлекал внимание посещающих Неаполь. Например, русский путешественник П. А. Толстой в конце XVII века записал в своём путевом дневнике: «Не доезжая Неаполя за две мили италиянских на какой-то левой стороне есть гора зело высока, которая непрестанно от сотворения света горит; и в день от тое горы великой курится дым, а ночью бывает видеть и огнь; и так, сказывают, всегда беспрестанно горит и не угасает никогда ни на малое время».

С 1880 года на Везувий можно было подняться на маятниковом фуникулёре, состоявшем из двух больших вагонов, приводившихся в движение паровой машиной. Со временем известность этого туристического аттракциона возросла настолько, что он даже стал своеобразным туристическим символом региона, в его честь была сочинена популярная и поныне песня. Однако извержением 1944 года фуникулёр был разрушен.

В 1910-х годах Везувий впервые был покорён на автомобиле марки «Руссо-Балт».

В 1953 году на восточном склоне был сооружён кресельный подъёмник, быстро завоевавший такую же популярность, что и его предшественник, но землетрясение 1980 года настолько его повредило, что его не стали восстанавливать. В настоящее время гора открыта для посещений только по оборудованной пешеходной тропе. От подножия вулкана до тропы ведёт автомобильная дорога, заканчивающаяся парковкой на высоте 1000 метров. Вход на тропу открыт с 9:00 до 15:00 с декабря по февраль, до 16:00 в марте и октябре, до 17:00 в апреле-июне и сентябре, до 18:00 в июле-августе.

См. также 

 Мегаизвержение Флегрейских полей
 Извержение Везувия (79)
 Извержение Везувия (картина Райта)
 Извержение Везувия (картина Даля)
 Последний день Помпеи (картина)
 Извержение Везувия (1631)
 Извержение Везувия (1861)
 Извержение Везувия (1906)
 Извержение Везувия (1944)
 Funiculì, Funiculà

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

 
Вулканы Италии
Стратовулканы Европы
Стратовулканы
Апеннинские горы
Декадные вулканы
Активные вулканы
Вулканы VEI-6